Gare de Toulouse-Matabiau
 Gare de Toulouse-Saint-Agne
 Gare de Toulouse-Saint-Cyprien-Arènes
 Gare de Toulouse-Montaudran
 Gare de Toulouse-Lalande-Église

Anciennes gares 
 Gare de Toulouse-Roguet
 Gare de Toulouse-Raynal, ancienne gare de triage et actuel site de remisage et maintenance.
 Gare de Toulouse-Saint-Sauveur

Toulouse